In 1960 werd het twintigste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 17 september 1960 tot 2 april 1961. Ríver werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui